Der SangSom 6-Red World Grand Prix 2009 war ein Six-Red-Snooker-Einladungsturnier in der Saison 2009/10. Er war allerdings nicht Teil der Snooker Main Tour, allerdings waren etwa die Hälfte der Teilnehmer zum Zeitpunkt des Turniers Main Tour Profis. Das Turnier wurde vom 7. bis zum 12. Juli 2009 im Montien Riverside Hotel in Bangkok, Thailand ausgetragen. Der 6-Red World Grand Prix wurde im Vorjahr als 6-Red Snooker International erstmals ausgetragen.

Der Engländer Jimmy White gewann das Turnier durch einen 8:6-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann  Barry Hawkins. White konnte Titelverteidiger Ricky Walden im Achtelfinale mit 6:5 besiegen.

Preisgeld

Gruppenphase 
Die Gruppenphase wurde in acht 6er-Gruppen im Round Robin-Modus gespielt.

Gruppe A

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe B

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe C

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe D

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe E

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe F

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe G

Spiele

Abschlusstabelle

Gruppe H

Spiele

Abschlusstabelle

Hauptrunde

Finale

Einzelnachweise 

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2009